Winning ist

der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludwig von Winning (1736–1822), preußischer General der Infanterie
 Ferdinand von Winning (1790–1875), preußischer Generalleutnant
 Heinrich von Winning (1801–1877), preußischer Generalmajor
 Karl von Winning (1784–1849), preußischer Generalmajor
 Leopold von Winning (1841–1914), preußischer Generalleutnant
 Thomas Joseph Winning (1925–2001), Erzbischof von Glasgow
ein Ortsname:
 Winning (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, Bayern
 Winning (Schaalby), Ortsteil der Gemeinde Schaalby, Landkreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein 

Sonstiges:
 Weingut von Winning in Deidesheim, Rheinland-Pfalz
 Winning, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Indianapolis (Film) von James Goldstone